Novo Santo Antônio ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Novo Santo Antônio (Mato Grosso), Bundesstaat Mato Grosso 
 Novo Santo Antônio (Piauí), Bundesstaat Piauí